El término cola de ballena puede referirse a los siguientes contenidos:

 En zoología: Se refiere a la aleta caudal de los miembros de la familia Balaenidae, las ballenas.

 En automovilismo: Se refiere a un tipo de alerón trasero introducido en el modelo Porsche 911 Carrera en 1984. Este uso se extendió a otros tipos de alerón en otros modelos.

 En jerga: Se llama cola de ballena a la cinturilla de un tanga cuando asoma por encima de un pantalón de tiro bajo, unos shorts o una falda.

 Se conoce también como cola de ballena a un determinado tipo de manillar de bicicleta.